Qaqqasunnarsuaq bezeichnet:
 Qaqqasunnarsuaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqasunnarsuaq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland